UE es la sigla usada comúnmente para referirse a la Unión Europea, pero también puede referirse a:

Unidad Educativa, un centro educativo boliviano.
Universidad ESAN, una universidad peruana.
Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido.
Universidad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Universidad de Evansville, Indiana, Estados Unidos.
Unión Española, un club de fútbol chileno.
Universal Edition, una firma editora de música clásica.
UltraEdit, un editor de texto.
Unreal Engine, un motor de videojuego.
Universo expandido, colección de orígenes, materiales, historias, etc., del universo de Star Wars.

Siglas